Мюр

Персоналии 
 Мюр, Виктор Карлович (1852—1920) — русский поэт.

Топонимы 
 Мюр () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Мюр () — коммуна во французском департаменте Эндр.

См. также 
 Мюр и Мерилиз
 Мюр-де-Барре
 Мюр-де-Бретань
 Мюр-э-Желиньё () — коммуна во французском департаменте Эн.